John Marshal ist der Name folgender Personen:

* John Marshal († 1165), anglonormannischer Adliger
 John Marshal († 1235) (vor 1194–1235), englischer Adliger
 John Marshal, 7. Earl of Warwick (nach 1200–1242), englischer Adliger
 John Marshal, Lord of Hingham († 1282), englischer Adliger
 John Marshal, 2. Baron Marshal (1292–1316), englischer Adliger und erblicher Marshal of Ireland
 John Marshal († 1496), englischer Geistlicher, Bischof von Llandaff, siehe John Marshall (Bischof)

Siehe auch:
 John Marshall (Begriffsklärung)